Davide Vagnetti – calciatore
 Fausto Vagnetti (1876-1954) – pittore
 Gianni Vagnetti (1897-1956) – pittore
 Italo Vagnetti – scultore
 Lucia Vagnetti – archeologa
 Luigi Vagnetti (1915-1980) – architetto